Colette, eine Kurzform von Nicolette, ist der Name von:
 Colette (1873–1954), französische Schriftstellerin und Varietékünstlerin
 Colette (1991), deutsch-britisch-französischer Film von Danny Huston
 Colette (2018), britisch-amerikanisch-ungarischer Spielfilm von Wash Westmoreland
 Colette (2020), US-amerikanischer Dokumentar-Kurzfilm von Anthony Giacchino
 Colette Aitelli (1932–2018), französische Sprinterin 
 Colette von Corbie (1381–1447), französische Ordensgründerin, Heilige
 Colette Hercher, deutsche Verwaltungsjuristin
 Colette Pujol (1913–1999), brasilianische Malerin, Zeichnerin und Lehrerin
 Colette O'Niel, Künstlername von Constance Malleson, auch bekannt als Geliebte Bertrand Russells

Colette ist der Familienname von:
 Georg Schneider-Colette (1898–1973), österreichischer Komponist und Orchestergründer, siehe Georg Schneider (Komponist, 1898) 

Siehe auch:
 Collette
 Collett
 Colet
 Collet